Комдив:
 Комдив — персональное воинское звание лиц высшего командного состава РККА ВС Союза ССР.
 Комдив — просторечное сокращенное название должности «командир дивизии». 
 Начдив — сокращенное название должности «начальник дивизии» в войсках Русской армии и РККА.

См. также 
 КОМДИВ-32 и КОМДИВ-64 — семейство микропроцессоров, разработанных в НИИСИ РАН.